Віктор Троїцький був чинним чемпіоном, але не зміг захистити свій титул, оскільки у фіналі поступився своєму співвітчизникові  Янко Типсаревичу з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравці 
Четверо перших номерів посіву без боротьби вийшли в друге коло.

Головна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2011
Кубок Кремля, чоловіки, одиночний розряд